Ramon Barnils i Folguera, periodista i escriptor de la segona meitat del segle XX 
 Pere Barnils i Giol, filòleg, especialista en fonètica de la primera meitat del segle XX
 Sergi Barnils, pintor català nascut a Bata (Guinea Equatorial) l'any 1954